Gburek ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Gburek (* 1967), deutscher Fernschachspieler
 Leo Gburek (1910–1941), deutscher Geophysiker und Polarforscher